La Prva savezna liga SFRJ 1964-1965, conosciuta semplicemente come Prva liga 1964-1965, fu la 36ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 19ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo sesto titolo.

Stagione
Questo torneo presentò l'insolito numero di 15 squadre: al Vardar è stato permesso di rimanere nella Prva liga a causa del devastante terremoto che ha colpito Skopje il 26 luglio 1963. I politici jugoslavi crederono che avere una squadra nel campionato di alto livello sarebbe una spinta morale per gli abitanti di Skopje. Il limitare anche in questo torneo la retrocessione ad una sola squadra permise nella stagione successiva di tornare ad un numero pari di partecipanti.

Dopo l'8ª giornata, disputata il 13 settembre, il torneo è andato in pausa per quasi due mesi (fino all'8 novembre) per permettere alla nazionale olimpica jugoslava, interamente composta da calciatori della Prva liga, di partecipare alle olimpiadi di Tokio (piazzamento finale: sesto posto).

Questa fu l'ultima edizione ad utilizzare il quoziente reti, dalla successiva si passò alla differenza reti.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1965-1966
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1965-1966
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1965-1966
      Retrocesse in Druga Liga 1965-1966

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1965 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1964-1966 : .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1965-1966 : , ,  e .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Aleksandar Atanacković)
Giocatori (presenze/reti)Vladica Kovačević (28/14)Josip Pirmajer (27/7)Ljubomir Mihajlović (26/0)Milan Galić (24/15)Ivan Ćurković (23/0) (portiere)Mustafa Hasanagić (20/13)Radoslav Bečejac (20/2)Jovan Miladinović (19/0)Joakim Vislavski (18/5)Fahrudin Jusufi (18/0)Branko Rašović (17/0)Velibor Vasović (15/0)Velimir Sombolac (14/0)Milan Damjanović (11/0)Milan Vukelić (10/0)Lazar Radović (8/0)Bora Milutinović (6/0)Mane Bajić (5/1)Miodrag Petrović (5/1)Milutin Šoškić (4/0) (portiere)Branislav Mihajlović (2/0)Jovan Ćurčić (1/0) (portiere)Vojislav Simeunović (1/0)Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1964-1965
Kup Maršala Tita 1964-1965

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1963-1965 su historical-lineups
  Stagione 1964-1965 su eu-football.info
  Stagione 1964-1965 su HRnogomet
  Stagione 1964-1965 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1965
Campionato jugoslavo di calcio